Osoby o tym nazwisku:
 Angelo Ciocca – włoski polityk i samorządowiec
 Aníbal Ciocca – urugwajski piłkarz